Gaskill ist der Familienname folgender Personen:

 Brian Gaskill (* 1970), US-amerikanischer Schauspieler
 Clarence Gaskill (1892–1947), US-amerikanischer Liedtexter und Songwriter
 Stacy Gaskill (* 2000), US-amerikanische Snowboarderin